Nelson-Mandela-Schule oder ähnlich heißen:

 Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach
 Nelson-Mandela-Schule (Berlin), Nelson Mandela School, bilinguale Schule in Berlin-Wilmersdorf
 Nelson Mandela School (Birmingham) in Birmingham, Vereinigtes Königreich
 Nelson-Mandela-Schule (Dierdorf), kooperative Realschule plus
 Nelson-Mandela-Schule (Hamburg), Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe